Action ou Vérité peut désigner :
 Action ou vérité ? jeu de société ;
 Action ou Vérité, film d'horreur britannique sorti en 2012 ; 
 Action ou Vérité, film d'horreur américain sorti en 2018 ; 
 Action ou Vérité, émission de télévision présentée par Alessandra Sublet.